È stata la prima edizione del torneo.

In finale Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov hanno sconfitto Luis David Martínez e David Vega Hernández con il punteggio di 3-6, 6-4, [18-16]

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  David Vega Hernández (finale)
  Denys Molčanov /   Oleksandr Nedovjesov (campioni)

  Purav Raja /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Harri Heliövaara /  Zdeněk Kolář (quarti di finale)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Ergi Kırkın (primo turno)

  Marsel İlhan /  Cem İlkel (primo turno)

Alternate 

  Alessandro Giannessi /  Lorenzo Musetti (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Challenger I 2021